

Geografia
 Vertova – comune italiano della provincia di Bergamo
 Val Vertova – valle in provincia di Bergamo

Persone
 Caterina Vertova (n. 1960) – attrice italiana
 Claudio Vertova (n. 1959) – ex calciatore